Charles Antenen (1929-2000) – calciatore svizzero
 Georges Antenen (1903-1979) – ciclista svizzero
 Meta Antenen (1949) – ex lunghista, ostacolista e multiplista svizzera.